Stäbli ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Stäbli (1842–1901), Schweizer Landschaftsmaler
 Diethelm Stäbli (1812–1868), Schweizer Lithograph und Zeichenlehrer